59. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 4–7 września 1986 w amerykańskim mieście Colorado Springs. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Jedynie Francuzka Jeannie Longo w wyścigu ze startu wspólnego zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Holender John Talen, który zdobył dwa medale (złoty i srebrny). 

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 9. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w trzech konkurencjach (bez wyścigu ze startu wspólnego kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1986 w kolarstwie
1986 w Stanach Zjednoczonych
Kolarstwo w Stanach Zjednoczonych
Sport w Colorado Springs